Organisasi Papua Merdeka, een Indonesische organisatie
 Officieel PlayStation Magazine, een voormalig Nederlandstalig maandblad